Niton (elemento) – denominazione decaduta dell'elemento Radon
Niton (gruppo musicale) – gruppo musicale electro, ambient e noise italo-svizzero
Niton (villaggio) – villaggio britannico sull'Isola di Wight